Lípa kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lípa (okres Havlíčkův Brod)
 Lípa (okres Zlín)
 Česká Lípa (regio Liberec)
 Krásná Lípa (okres Děčín)